Георгий Овчинников: Овчинников, Георгий (1920 — ?) — советский хоккеист.